Hasenfus ist der Familienname folgender Personen:

 Eugene Hasenfus (* 1941), US-amerikanischer Pilot 
 Joseph Hasenfus (1913–1999), US-amerikanischer Kanute
 Walter Hasenfus (1916–1944), US-amerikanischer Kanute

Siehe auch:
 Hasenfuß